Manuel González Alba (Valls, 1896 - Barcelona, 1934), polític, editor i pedagog
 Manuel González-Añón Carou (A Serra de Outes, 1968), futbolista gallec
 Manuel del Refugio González Flores, president de Mèxic (1880–1884)
 Manuel González García (1877 - 1940), religiós andalús, bisbe de Màlaga i Palència
 Manuel González González (Beba, Mazaricos, 1951), catedràtic de Filologia Romànica
 Manuel González-Hontoria y Fernández Ladreda (Trubia, Oviedo, 1878 - Madrid, 1954), advocat i polític
 Manuel González Llana, periodista i polític espanyol
 Manuel González Martí (1877 - 1972), dibuixant i historiador valencià
 Manuel González Martínez (1944), músic espanyol, component de Los Brincos
 Manuel González Peña, futbolista andalús
 Manuel González Ramos (A Baña, Barcala, 1889 - Alacant, 1979), dirigent socialista valencià d'origen gallec
 Manuel González i Vilart (Tarragona, 1862 - ?), advocat criminalista i polític català